

Personnalités 
Jeanne d'Albret peut faire référence à :
 Jeanne  d'Albret (1403-vers 1433) : fille de Charles  d'Albret et de Marie de Sully, dame de Craon ;
 Jeanne II d'Albret (vers 1425-1444) : fille de Charles II d'Albret (1407-1471) et d'Anne d'Armagnac (née en 1402) ;
 Jeanne III d'Albret (1528-1572) : fille d'Henri d'Albret (1503-1555), roi de Navarre et de Marguerite de Valois-Angoulême.

Autre 
 Lycée Jeanne-d'Albret, établissement scolaire à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)

Homonymie dynastique